Сью-Эллен Кассиана «Суэлла» Браверман (), урождённая Фернандеш (; род. 3 апреля 1980, Лондон) — британский юрист и политик, генеральный атторней Англии и Уэльса (2020—2022). Министр внутренних дел Великобритании (6 сентября — 19 октября 2022, с 25 октября 2022).

Биография 
Дочь иммигрантов из Кении и Маврикия (мать 45 лет работала медсестрой в системе государственного здравоохранения Великобритании). Сначала училась в государственной школе в Бренте, затем получила стипендию и продолжила обучение в частной школе для девочек в Харроу. Изучала право в Куинз-колледже Кембриджского университета, где возглавляла Консервативную ассоциацию, окончила магистратуру в университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна. Была принята в нью-йоркскую коллегию адвокатов, затем десять лет занималась барристерской практикой в Великобритании.

В 2015 году избрана в Палату общин от округа Фэрем, заручившись поддержкой 56,1 % избирателей (сильнейший из соперников, кандидат Партии независимости Малькольм Джонс, получил только 15,4 %).

Выступала за выход Великобритании из Евросоюза и некоторое время возглавляла , которая занималась проведением соответствующего законодательства через парламент. Являлась парламентским личным помощником министров финансов, затем — министра по выходу из ЕС, но в ноябре 2018 года ушла в отставку в знак несогласия с проектом соглашения между Великобританией и Евросоюзом, предложенным премьер-министром Терезой Мэй.

По итогам парламентских выборов в декабре 2019 года упрочила положение в своём округе — за неё проголосовали 63,7 % избирателей, а за оставшегося вторым лейбориста Мэттью Рэндалла — только 18,1 %.

13 февраля 2020 года назначена во втором кабинете Джонсона на должности генерального атторнея Англии и Уэльса и генерального юрисконсульта по Северной Ирландии.

2 марта 2021 года сообщила в своём Твиттере, что стала первым в истории членом Кабинета, ушедшим в отпуск по беременности, и намерена вернуться к исполнению своих обязанностей осенью (для этого парламент принял ; на время отсутствия Браверман её замещал Майкл Эллис). За несколько дней до серии кадровых перестановок в правительстве 15 сентября 2021 года вернулась на работу.

6 сентября 2022 года при формировании правительства Лиз Трасс получила портфель министра внутренних дел.

19 октября 2022 года подала в отставку, пробыв на посту 43 дня.

25 октября 2022 года по завершении правительственного кризиса был сформирован кабинет Риши Сунака, в котором Браверман вновь была назначена министром внутренних дел.

Личная жизнь 
Браверман посещает Лондонский буддистский центр, принадлежащий одной из крупнейших буддийских общин — , против которой неоднократно выдвигались обвинения в применении сексуального насилия.

Примечания

Ссылки 
 

Адвокаты США
Адвокаты Великобритании
Женщины-политики Великобритании
Члены Консервативной партии Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (2015—2017)
Члены парламента Соединённого Королевства (2017—2019)
Члены парламента Соединённого Королевства с 2019 года
Министры внутренних дел Великобритании